Матвій Габсбург (24 лютого 1557 — 20 березня 1619) — король Угорщини (як Матвій II) (1608-1619), титулярний король Галичини та Володимирії, Богемії (1611-1619), імператор Священної Римської імперії (1612-1619) з династії Габсбургів.

Біографія 
Син імператора Священної Римської імперії — Масиміліана II Габсбурга та Марії Габсбург (дочки імператора Священної Римської імперії і короля Іспанії Карла V Габсбурга та Ізабелли Португальської).

Наступник імператора Рудольфа II Габсбурга. Під час правління Матвія антагонізм між католиками і протестантами в імперії Габсбургів наростав і зрештою призвів до початку Тридцятирічної війни.

Родовід

Джерела 
 J. Krasuski, Historia Niemiec, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 2002. ISBN 83-04-04422-6 (пол.)
 Z. Wójcik, Historia powszechna XVI—XVII wieku, PWN, Warszawa 2001. ISBN 83-01-12920-4 (пол.)

Персоналії за алфавітом
Габсбурги
Імператори Священної Римської Імперії
Учасники Тридцятирічної війни
Народились 24 лютого
Народились 1557
Померли 20 березня
Померли 1619
Кандидати на польський престол